Гійом, Гільом () — прізвище і чоловіче ім'я, французький аналог імені Вільгельм.

Відомі носії:

Прізвище 
 Батист Гійом (1995) — бельгійський футболіст, нападник.
 Ежен Гійом (1822—1905) — французький скульптор.
 Шарль-Едуар Гійом (1861—1938) — французький фізик, Нобелівський лауреат.

Частина подвійного прізвища 
 Жан Вільбрен Гійом Сан (1859—1915) — гаїтянський політик, президент Гаїті у 1915 році.

Ім'я 
 Гільйом IX Аквітанський (1071—1126) — граф Пуатьє і герцог Аквітанії, трубадур.
 Гійом Амонтон (1663—1705) — французький фізик, член Французької академії наук (1699).
 Гійом Аполлінер (1880—1918) — французький поет польського походження.
 Гійом Бастій (1985) — канадський ковзаняр, спеціаліст із шорт-треку, олімпійський чемпіон.
 Гійом де Бергедан (бл. 1138—1192) — каталонський сеньйор і трубадур.
 Гійом Брізбуа (1997) — канадський хокеїст, захисник.
 Гійом Брюн (1763—1815) — французький військовик, один з маршалів Наполеона.
 Гійом Бюде (1467—1540) — французький державний діяч, гуманіст, вчений, бібліофіл.
 Гільйом II де Віллардуен (бл. 1211—1278)  — правитель Ахейського князівства
 Гійом Гальєнн (1972) — французький актор, режисер та сценарист.
 Гійом Грандідьє (1873—1957) — французький географ, етнолог і зоолог, дослідник острова Мадагаскар.
 Гійом Гуї (1983) — французький актор, режисер, сценарист.
 Гійом Гуфф'є де Боніве (1488—1525) — французький військовик часів Італійських воєн.
 Гійом Депардьє (1971—2008) — французький актор.
 Гійом де Дігюльвіль (1295—після 1358) — французький середньовічний поет і чернець.
 Гійом Дюпюїтрен (1777—1835) — французький анатом та військовий хірург.
 Гійом Дюфаї (бл. 1400—1474) — франко-фламандський композитор
 Гійом Жерве (?) — канадський фізик.
 Гійом Жиллє (1984) — бельгійський футболіст, півзахисник.
 Гійом Жиль (1976) — французький гандболіст, олімпійський чемпіон.
 Гійом Жолі (1985) — французький гандболіст, олімпійський чемпіон.
 Гійом де Кабестань (XII ст.—XIII ст.) — каталонський шляхтич і трубадур.
 Гійом Каль (?—1358) — керівник селянського повстання у Франції — Жакерії.
 Гійом Кане (1973) — французький кіноактор, режисер, сценарист.
 Гійом Котле (1530/31—1606) — французький композитор і органіст.
 Гійом Ландре (1905—1968) — нідерландський композитор і музичний критик.
 Гійом Левассер де Боплан (бл. 1600—бл. 1685) — французький інженер і військовий картограф.
 Гійом де Лопіталь (1661—1704) — французький математик.
 Гійом Люксембурзький (1963) — люксембурзький принц.
 Гійом Люксембурзький (1981) — наслідний Великий герцог Люксембургу.
 Гійом де Машо (бл. 1300—1377) — французький поет і композитор.
 Гільйом II де Невер (бл. 1083—1148) — граф Невіра, Осера і Тоннеру.
 Гійом Оаро (1884) — французький футболіст, нападник.
 Гійом Постель (1510—1581) — французький гуманіст, мовознавець, астроном, кабаліст, дипломат, прибічник універсалізму.
 Гійом Сансон (1633—1703) — французький картограф.
 Гійом Тірель (1310—1395) — французький кухар, кухар королівського двору Франції.
 Гійом де Тонкедек (1966) — французький актор кіно та телебачення.
 Гійом Флоран (1973) — французький яхтсмен, олімпійський медаліст.
 Гійом із Шампо (бл. 1068—1121) — середньовічний французький філософ-містик.
 Гійом Шифман (?) — французький кіно- та телеоператор.
 Гійом Шойрер (?) — швейцарський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні.

Частина подвійного імені 
 Анрі Гійом Галеотті (1814—1858) — бельгійський ботанік французького походження.
 Гійом-Антуан Олів'є (1756—1814) — французький натураліст, ботанік та ентомолог.
 Гійом-Габріель Нівер (бл. 1632—1714) — французький композитор та органіст.
 Жан-Гійом Беатрікс (1988) — французький біатлоніст, олімпійський медаліст.
 Жан-Гійом Авдінет-Сервіль (1775—1858) — французький натураліст та ентомолог.
 Лоран-Гійом де Конінк (1809—1887) — бельгійський палеонтолог та хімік.

Адміністративна одиниця 
 Гійом (муніципалітет)

Чоловічі імена